Amaral Gurgel (escritor) — autor de novelas para Rádio e Televisão 
 João Augusto Amaral Gurgel — empresário brasileiro, criador da fábrica de carros Gurgel
 Manuel Joaquim do Amaral Gurgel — sacerdote católico e político
 Odmar Amaral Gurgel (1909) — maestro, pianista, arranjador

 Salvador Carvalho do Amaral Gurgel — participante da Inconfidência Mineira

Desambiguações de sobrenomes